Ikeda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Haruo Ikeda
 Hiroyoshi Ikeda